El término lechería puede referirse, en esta enciclopedia:

 a una lechería, un establecimiento para la venta y/o producción de leche;
 en México, a Lechería, una zona en el estado de México;
 en Venezuela, a Lechería, una población del estado Anzoátegui.